Balašov je priimek več oseb:
 Viktor Georgijevič Balašov, sovjetski general
 Aleksander Dimitrijevič Balašov, ruski general
 Jurij Sergejevič Balašov, ruski šahovski velemojster
 Ivan Filipovič Balašov, sovjetski general